Рід налічує 6 видів риб родини цихлові.

Види 

 Lepidiolamprologus attenuatus (Steindachner 1909) 
 Lepidiolamprologus cunningtoni (Boulenger 1906) 
 Lepidiolamprologus elongatus (Boulenger 1898) 
 Lepidiolamprologus kendalli (Poll & Stewart 1977) 
 Lepidiolamprologus mimicus Schelly, Takahashi, Bills & Hori, 2007 
 Lepidiolamprologus profundicola (Poll 1949)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae